Sedes bezeichnet:

 Sedes (Erzpriester), Verwaltungseinheit in der römisch-katholischen Kirche
 Sedes vacans, Sedisvakanz, zwischenzeitlich nicht besetztes Bischofsamt
 Sedes sapientiae, Sitz der Weisheit, Typus mittelalterlicher Mariendarstellungen
 Sancta Sedes, Heiliger Stuhl, Bezeichnung für römisch-katholische Diözese Rom, als Sitz des Papstes
 Sedes, den früheren Namen von Thermi
 Sedes Air Base, griechischer Militärflugplatz